RND steht für:

 Randolph Air Force Base, ein Luftwaffenstützpunkt der US Air Force in Texas als IATA-Code
 Rassemblement national démocratique, eine algerische Partei, siehe Nationale Demokratische Sammlung
 Red Nose Day, eine vom Fernsehsender ProSieben 2003 ins Leben gerufene Spendenaktion
 RedaktionsNetzwerk Deutschland, die Zentralredaktion der Madsack-Mediengruppe
 Restnutzungsdauer, ein Fachbegriff aus dem deutschen Baurecht
 RND Electronics, eine Handelsmarke für Elektronikprodukte der Distrelec-Gruppe
 RND@Home, ein Projekt verteilten Rechnens zur Optimierung von Funknetzwerken
 Royal Naval Division, ein britischer militärischer Verband im Ersten Weltkrieg

Abkürzung